Natashquan är en kommun i Kanada.   Den ligger i regionen Côte-Nord och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa.

Trakten runt Natashquan består huvudsakligen av våtmarker. Trakten runt Natashquan är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Natashquan Airport ligger i kommunen.

Källor 

Indelningar i Québec